Lagoa do Araca kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lagoa Capivari, lagun, Rio Grande do Sul, 
 Lagoa do Araçá, sjö, Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar